Михаи́л Серге́евич Баши́лов (12 января 1993, Томск) — российский футболист, защитник клуба «Туран».

Карьера

Клубная 
Воспитанник томского футбола. Летом 2009 года впервые попал в заявку «Томи» для участия в чемпионате России. 28 ноября в матче со сверстниками из «Крыльев Советов» (0:5) дебютировал в составе молодёжной команды.

В 2011 году стал привлекаться к тренировкам с первой командой, в начале 2012 года ездил на предсезонные сборы. Весной несколько раз попадал в заявки на матчи премьер-лиги, но на поле так и не появлялся. 13 мая в игре с «Ростовом» дебютировал в премьер-лиге.

В первой половине сезона 2012/13 Башилов принял участие в двух играх первенства ФНЛ и в одной игре Кубка России. В феврале 2013 года на правах аренды до конца сезона перешёл в омский «Иртыш», принял участие в 9 матчах второго дивизиона.

7 июля 2013 года на правах аренды перешёл в «Тюмень». За сезон в «Тюмени» Башилов принял участие в 7 матчах второго дивизиона и помог команде выйти в ФНЛ.

В сезоне 2014/15 и 2015/16 был заявлен за фарм-клуб «Томи» — «Томь-2», но выступал и за основную команду томичей.

Летом 2016 года подписал контракт с литовским клубом «Утенис».

Весной 2017 года перешёл в белорусскую «Городею».

В сборной 
1 июня 2011 года вместе с партнёром по команде Ярославом Овсянниковым был вызван в юношескую сборную России (игроки 1993 года рождения) для участия в проходящем в Астане международном турнире. 6 июня в матче с Китаем (4:0) дебютировал в составе сборной — появился на поле в начале второго тайма.

Достижения 
 «Томь»
 Серебряный призёр Первенства ФНЛ: 2012/13.
 Бронзовый призёр Первенства ФНЛ: 2015/16.
 «Тюмень»
 Победитель зоны «Урал-Поволжье» Второго дивизиона: 2013/14.
 «Нораванк»
 Обладатель Кубка Армении: 2021/22.

Статистика

Клубная

Примечания

Ссылки 

 Профиль на официальном сайте «Томи»

Футболисты России
Игроки ФК «Томь»
Игроки ФК «Томь-2»
Игроки ФК «Иртыш» Омск
Игроки ФК «Тюмень»
Игроки ФК «Утенис»
Игроки ФК «Городея»
Игроки ФК «Белшина»
Игроки ФК «Энергетик-БГУ»
Игроки ФК «Нораванк»